Das Comité Olímpico Nacional de Costa Rica wurde 1953 gegründet und 1954 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten zwei Sportlerinnen aus Costa Rica vier olympische Medaillen erringen (1 × Gold, 1 × Silber und 2 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Claudia Poll – Schwimmen (1-0-2)
 Atlanta 1996: Gold, 200 m Freistil, Damen
 Atlanta 1996: Bronze, 400 Meter Freistil, Damen
 Sydney 2000: Bronze, 200 m Freistil, Damen
 Silvia Poll – Schwimmen (0-1-0)
 Seoul 1988: Silber, 200 m Freistil, Damen

Costa Rica
!